«ДиП» («Догнать и Перегнать») — рекордный лёгкий планёр О. К. Антонова, 1932 года выпуска.

Описание 
Является дальнейшим развитием рекордного планёра-парителя «Город Ленина». Представляет собой моноплан-парасоль с одним подкосом и однолонжеронным крылом большого удлинения и фюзеляжем балочного типа, а также оперением расчаленным к крылу тросами.

История 
В лётной оценке К. К. Арцеулов указывал на хорошие парящие свойства планёра, а также хорошую курсовую и поперечную управляемость. 9 ноября 1932 года пилот Ж. И. Журавлёв при весьма слабом северном ветре, когда все другие планёры оставались на старте, совершил полёт продолжительностью 4 часа 31 минута. Скорость снижения по теодолитным измерениям оказалась равной 0,49 м/с. Через год на IX ВПС (9-е Всесоюзные планерные состязания 1933 года) планёр «ДиП», снова пилотируемый Ж. И. Журавлевым, был разбит при посадке.

Технические характеристики 
 Длина, м: 7,25
 Относительное удлинение: 19,1
 Высота, м: 1,66
 Размах крыла, м: 20,1
 Площадь крыла, м: 21,1
 Удельная нагрузка, кг/м: 13,1
 Профиль крыла: Р-II
 Масса, кг: 196 (пустого)
 Максимальное аэродинамическое качество: 27,6
 Экипаж, чел: 1

См. также 
1932 год в авиации

Литература 
 Шушурин В. В. Атлас конструкций планеров. 1938.

Примечания

Ссылки 
 Небесные яхты Антонова 
 Планер ОКА-14 «ДиП» 
 От планёра к самолёту 

Планёры СССР
Планёры Антонова
Парасоль